Pickert ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Pickert (1917–2015), deutscher Mathematiker
 Harald Pickert (1901–1983), österreichischer Grafiker
 Siegfried Pickert (1898–2002), deutscher Anthroposoph und Pädagoge
 Wilhelm Pickert (1882–1964), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Pickert (1897–1984), deutscher Offizier der Wehrmacht

Pickert steht für
 Pickert (Speise), regionale kulinarische Spezialität aus Ostwestfalen-Lippe